In 1980 werd de tweede editie van de Amílcar Cabral Cup gespeeld. Het toernooi werd gespeeld in Banjul, Gambia. Op dit toernooi won het elftal van Senegal door in de finale het thuisland Gambia te verslaan met 1–0. Er werd geen troostfinale gespeeld. Guinee en Mauritanië verloren beiden in de halve finale. Guinee kreeg uiteindelijk de overwinning in de troostfinale en werd daarmee derde.

Deelnemende teams

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase
{{Wedstrijdschema laatste 4
| RD1 = Halve finale
| RD2 = Finale
| Verliezersronde = Derde plaats
| RD1-header01 = 16 februari – Banjul
| RD1-team01 = | RD1-score01 = 2
| RD1-team02 = 
| RD1-score02 = 1
| RD1-header02 = 16 februari – Banjul
| RD1-team03 = | RD1-score03 = 2 (7)
| RD1-team04 = 
| RD1-score04 = 2 (6)
| RD2-header01 =18 februari – Banjul
| RD2-team01 = | RD2-score01 =1 
| RD2-team02 = 
| RD2-score02 = 0
| RD2-header02 =18 februari – Banjul
| RD2-team03 = '| RD2-score03 = 
| RD2-team04 = 
| RD2-score04 = w/o
}}

Halve finale

Wedstrijd om vijfde plek

TroostfinaleWalk-over. Guinee won de wedstrijd met 2–0.''

Finale

Externe links

Amilcar Cabral Cup
Voetbal in 1980
Voetbal in Gambia
Sportevenement in Gambia